Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla Ukrajinka Elina Svitolinová.

Na turnaji ukončila profesionální kariéru 35letá italská finalistka US Open 2015 a bývalá světová sedmička Roberta Vinciová, která v úvodním kole podlehla Srbce Aleksandře Krunićové.

Světová jednička Simona Halepová z Rumunska obhajovala finálovou účast. Setrvat na čele žebříčku WTA mohla postupem do čtvrtfinále, pokud by Dánka Caroline Wozniacká nevyhrála turnaj. Vzhledem k vyřazení Wozniacké ve čtvrtfinále a postupu Halepové do finále, tak Rumunka setrvala na prvním místě světové klasifikace.

Pátá hráčka žebříčku Karolína Plíšková po volném losu podlehla ve druhém kole Řekyni z konce první padesátky Marii Sakkariové po třísetovém průběhu. Na podání za stavu 5–5 a 40:40 jí hlavní rozhodčí Marta Mrozinská upřela bod po smeči zahrané do dvorce. Zahlášení autu čárovou rozhodčí nebylo ze strany hlavní rozhodčí změněno, když odmítla věc dále řešit. Dobrý míč potvrdil pouze televizní záznam. Plíšková se dožadovala ukázání stopy, kterou měla v úmyslu sama označit a rozhodnutí nekorigovala ani přivolaná supervizorka turnaje. Brejkbol a navazující game, znamenající konec zápasu, Češka prohrála. Namísto podání ruky rozhodčí pak třemi údery do rozhodcovského stolce zničila raketu a poškodila umpire. Plíšková známá na dvorci skrýváním emocí jim dala výjimečně průchod. Zápas v hledišti sledující Sloane Stephensová k tomu dodala: „Nikdy jsem Karolínu takhle nezažila“. Sakkariová tak poprvé v kariéře přehrála hráčku z první světové pětky. Ve třetím kole pak uhrála jen dva gamy na Němku Angelique Kerberovou.

Vítězství v repríze finále z roku 2017 obhájila ukrajinská světová čtyřka Elina Svitolinová, jež v bitvě o titul opět zdolala rumunskou světovou jedničku Simonu Halepovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–4, bez jediné hrozby brejkbolu. V rámci vzájemných zápasů se tak ujala vedení 4–3. V probíhající sezóně si po triumfech na Brisbane International a Dubai Tennis Championships připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu WTA Tour ze čtrnácti odehraných finále. Římskou sérii neporazitelnosti prodloužila na deset utkání.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2018